Александр Сергеевич Рае́вский (, Харьков — 23 июня 1924, Москва) — русский , учёный, конструктор паровозов. Сын художницы и педагога Марии Дмитриевны Раевской-Ивановой, первой женщины в Российской империи, которой Петербургская Академия художеств присвоила звание художника (1868).

Биография 
В 1895 году Раевский окончил технологический институт в Харькове. По окончании института работал в техническом отделе службы движения Московско-Курской железной дороги. С 1900 года работал конструктором на Харьковском паровозостроительном заводе, в 1910 году при разработке Раевским детальных чертежей танк-паровоза проекта Ъх в конструкцию было внесено столько изменений, что паровоз вышел перетяжёленным почти в полтора раза от допустимого. Проект пришлось переделывать в полутанк (перенеся резервуары с водой в тендер), завод понёс большие убытки, и инженера вынудили уволиться. Поэтому с 1910 года Раевский перешёл работать на Путиловский завод в Петроград на должность руководителя паровозно-технической конторы завода.

С участием или под руководством А. С. Раевского были разработаны рабочие проекты ряда серийных паровозов: Щ, Щп, Ъч, Уу, Лп, М.
Совместно с инженером Я. М. Гаккелем в 1921—1923 гг. работал над проектом одного из первых в мире магистральных тепловозов, имевших практическое хозяйственное применение (не просто теоретическое или экспериментальное) — тепловозом Щэл1, для которого разработал кузов и ходовую (экипажную) часть.

Как конструктор паровых локомотивов, А.С. Раевский всегда считал, что их перспективное развитие будет неизбежно сопровождаться общим усложнением конструкции, в частности, за счёт применения многоцилиндровой паровой машины.

С 1920 года Александр Сергеевич Раевский (одновременно с основной работой на Путиловском заводе) являлся профессором и преподавал в Петроградском политехническом институте. Он был автором ряда графоаналитических методов: расчёта противовесов паровой машины паровоза, метода расчёта головки шатунов, пальцев кривошипов, осей колёсных пар и др.; состоял членом многих научно-технических советов и комитетов по паровозостроению.

Трагически погиб 23 июня 1924 года при испытаниях: во время проверки прочности Лихоборского железнодорожного моста близ станции Ховрино (ОктЖД, г. Москва) он был сбит испытательным паровозом. 26 июля 1924 года путиловские рабочие и делегации от Политехнического и других институтов проводили в последний путь Александра Сергеевича. Его тело доставили из Москвы специальным поездом.
Александр Сергеевич Раевский похоронен на Красненьком кладбище в Ленинграде, неподалёку от Путиловского завода, где начиналась его трудовая деятельность в городе на Неве.

Память 
С целью увековечения памяти инженера-конструктора, талантливого паровозостроителя, профессора Александра Сергеевича Раевского, 10 апреля 1925 года проспект Сегаля (был сформирован и получил название в 1909 году; старое название появилось от фамилии крупного петербургского землевладельца) близ Санкт-Петербургского Политехнического института, в котором преподавал учёный, был переименован в проспект Раевского. Он идёт от Тихорецкого проспекта до дома № 51 по Светлановскому проспекту, немного не доходя до самого Светлановского проспекта.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Харьковского практического технологического института (до 1917 года)
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Инженеры Российской империи
Конструкторы локомотивов
Похороненные на Красненьком кладбище
Жертвы наезда поезда
Машиностроители
Локомотивостроители и конструкторы локомотивов
Персоналии:Завод имени Малышева
Персоналии:Кировский завод